Аттика — греческий топоним. Может означать:

 Аттика — историческая область.
 Аттика (децентрализованная администрация) — административно-территориальная единица первого уровня.
 Аттика (ном) — ном.
 Аттика (периферия) — административно-территориальная единица второго уровня.
 Восточная Аттика — периферийная единица.
 Западная Аттика — периферийная единица.

Другое
 Аттика (тюрьма) — тюрьма строгого режима в штате Нью-Йорк в США.
 (1138) Аттика — астероид из группы главного пояса.

См. также 
 Атика
 Аттик